Thomas Gautschi ist der Name folgender Personen:

* Thomas Gautschi (Handballspieler) (* 1976), Schweizer Handballspieler
 Thomas Gautschi (Soziologe) (* 1969), Schweizer Soziologe